Ralph Moody (1887-1971) – attore statunitense
Ralph Moody (1898-1982) – scrittore statunitense
Ralph Moody (1917-2004) – pilota automobilistico NASCAR